Лидерс — русская фамилия немецкого происхождения, изначально .

Известные носители:
 
 Лидерс, Иван Александрович — военный инженер, генерал-майор.
 Лидерс, Карл Фёдорович — Георгиевский кавалер; майор; № 2069 (940); 7 мая 1809.
 Лидерс, Константин Николаевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 9356; 26 ноября 1854.
 Лидерс, Николай Иванович (1762—1823) — русский генерал-майор, отец Александра Николаевича.